De Ligat Ha'Al (Hebreeuws: ליגת העל) is de hoogste voetbaldivisie die sinds 1999 door de Israëlische voetbalbond (IFA) wordt georganiseerd. Het verving in dat jaar de Liga Leumit die van 1954/55 tot en met 1998/99 de hoogste divisie was en vanaf dat jaar het tweede niveau werd.

In het eerste seizoen (1999/00) namen er veertien clubs aan deel, drie clubs degradeerden. Van 2000/01-2008/09 namen er twaalf clubs aan deel, waarvan er twee degradeerden. In de seizoenen 2009/10 en 2010/11 namen er zestien clubs aan deel, twee clubs degradeerden rechtstreeks en de nummer 14 speelde play-offs om lijfsbehoud. Vanaf het seizoen 2012/13 spelen 14 teams in de hoogste klasse.

De huidige positie van Israël op de UEFA-coëfficiëntenranglijst betekent dat de kampioen zich plaatst voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Champions League en de nummers twee en drie zich, samen met de bekerwinnaar, plaatsen voor de (kwalificatieronden van de) UEFA Europa Conference League.

Kampioenen

Brits mandaatgebied

Israël

 * 1968: kampioenschap over twee seizoenen (1966-68)

Aantal titels (1932-2022)

Eeuwige ranglijst deelname 
Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de hoogste klasse.

Israëlische voetbalcompetitie